Ichi the Killer est un manga d'Hideo Yamamoto.

Il a été adapté au cinéma à plusieurs reprises : 

 2001 : Ichi the Killer de Takashi Miike
 2002 : Koroshiya 1: The Animation Episode 0 de Shinji Ishidaira (OAV )
 2003 : 1-Ichi de Masato Tanno

Homonymie de titre